Conférence Olivaint
Conférence Olivaint de Belgique
Maurice Olivaint
Pierre Olivaint